Turco peut faire référence à :

 Turco, autre nom pour tirailleur algérien;
 l'adjectif turc en italien.

Personnalités 

 , familles de la noblesse d'Asti et de Vérone, Italie,
 Cesare Turco, peintre italien,
 Enzo Turco (1902–1983), acteur italien,
 Giulia Turco (1848–1912), membre de la noblesse italienne,
  (1846-1903), chanteur et journaliste italien,
  (1934- ), écrivain américain,
 Livia Turco, femme politique italienne,
 Marty Turco, joueur canadien de hockey,
 Ottaviano Del Turco, homme politique et syndicaliste italien,
 Paige Turco, actrice américaine,
  (1846–1907), journaliste et compositeur italien,
 , famille de Florence, Italie,
 Stefano Rosselli del Turco, joueur d'échecs italien.

Lieux